Долгоборье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Долгоборье — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Долгоборье — деревня в Пыталовском районе Псковской области.